Шаал () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шаал, Барбара Анна (род. 1947) — американский учёный, ботаник-эволюционист.
 Шаал, Кристен (род. 1978) — американская актриса, сценарист и комедиантка.
 Шаал, Уэнди (род. 1954) — американская актриса.